Mart (mitologia), déu de la guerra de la mitologia romana
 Mart (planeta), quart planeta del Sistema solar 
 Mart (carnívor), mustèlid carnívor, del gènere Martes 
 Mart (Texas), localitat de l'estat de Texas